Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2012 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Viktorija Azarenka je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

 Caroline Wozniacki (četrtfinale)
 Petra Kvitová (polfinale)
 Viktorija Azarenka (prvakinja)
 Marija Šarapova (finale)
 Li Na (četrti krog)
 Samantha Stosur (prvi krog)
 Vera Zvonarjova (tretji krog)
 Agnieszka Radwańska (četrtfinale)
 Marion Bartoli (tretji krog)
 Francesca Schiavone (drugi krog)
 Kim Clijsters (polfinale)
 Serena Williams (četrti krog)
 Jelena Janković (četrti krog)
 Sabine Lisicki  (četrti krog)
 Anastazija Pavljučenkova (drugi krog)
 Peng Shuai ''(drugi krog)

<ol start=17>
 Dominika Cibulková ''(drugi krog)
 Svetlana Kuznecova ''(tretji krog)
 Flavia Pennetta'' (prvi krog)
 Daniela Hantuchová ''(tretji krog)
 Ana Ivanović ''(četrti krog)
 Julia Görges ''(četrti krog)
 Roberta Vinci ''(drugi krog)
 Lucie Šafářová ''(prvi krog)
 Kaia Kanepi ''(drugi krog)
 Anabel Medina Garrigues ''(tretji krog, poškodba)
 Marija Kirilenko ''(tretji krog, poškodba)
 Yanina Wickmayer ''(prvi krog)
 Nadja Petrova ''(drugi krog)
 Angelique Kerber ''(tretji krog)
 Monica Niculescu ''(tretji krog)
 Petra Cetkovská ''(drugi krog)

Rezultati
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
|RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= C Wozniacki
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= A Rodionova
|RD1-score02-1=2
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=WC
|RD1-team03= A Barty
|RD1-score03-1=2
|RD1-score03-2=6<sup>4
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= A Tatishvili
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=7<sup>7
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= P Parmentier
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=5
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= A Kudrjavceva
|RD1-score06-1=3
|RD1-score06-2=7
|RD1-score06-3=3

|RD1-seed07=
|RD1-team07= A Cornet
|RD1-score07-1=7
|RD1-score07-2=0
|RD1-score07-3=3
|RD1-seed08=31
|RD1-team08= M Niculescu
|RD1-score08-1=5
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=24
|RD1-team09= L Šafářová
|RD1-score09-1=2
|RD1-score09-2=4
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= C McHale
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=6
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= I Pavlovic
|RD1-score11-1=5
|RD1-score11-2=6<sup>4
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= M Erakovic
|RD1-score12-1=7
|RD1-score12-2=7<sup>7
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= K-c Chang
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= P Martić
|RD1-score14-1=4
|RD1-score14-2=2
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=Q
|RD1-team15= L Robson
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=0
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=13
|RD1-team16= J Janković
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= C Wozniacki
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=7<sup>7
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= A Tatishvili
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=6<sup>4
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= P Parmentier
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=1
|RD2-seed04=31
|RD2-team04= M Niculescu
|RD2-score04-1=4
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=
|RD2-team05= C McHale
|RD2-score05-1=3
|RD2-score05-2=7<sup>7
|RD2-score05-3=6
|RD2-seed06=
|RD2-team06= M Erakovic
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=6<sup>4
|RD2-score06-3=3

|RD2-seed07=Q
|RD2-team07= K-c Chang
|RD2-score07-1=4
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=13
|RD2-team08= J Janković
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= C Wozniacki
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=31
|RD3-team02= M Niculescu
|RD3-score02-1=2
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=
|RD3-team03= C McHale
|RD3-score03-1=2
|RD3-score03-2=0
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=13
|RD3-team04= J Janković
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= C Wozniacki
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2='''7
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=13
|RD4-team02= J Janković
|RD4-score02-1=0
|RD4-score02-2=5
|RD4-score02-3=
}}

2. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
|RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=11
|RD1-team01= K Clijsters
|RD1-score01-1=7
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=Q
|RD1-team02= MJ Köhler
|RD1-score02-1=5
|RD1-score02-2=1
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= S Foretz Gacon
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= E Baltacha
|RD1-score04-1=2
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= A Rus
|RD1-score05-1=6<sup>4
|RD1-score05-2=1
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= L Tsurenko
|RD1-score06-1=7<sup>7
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= V Lepchenko
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=3
|RD1-score07-3=2
|RD1-seed08=20
|RD1-team08= D Hantuchová
|RD1-score08-1=4
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3='''6

|RD1-seed09=26
|RD1-team09={{Nowrap| A Medina Garrigues}}
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= E Birnerová
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= P Mayr-Achleitner
|RD1-score11-1=2
|RD1-score11-2=4
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= O Govortsova
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= S Arvidsson
|RD1-score13-1=3
|RD1-score13-2=1
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=WC
|RD1-team14= O Rogowska
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= X Pervak
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=5
|RD1-team16= N Li
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=11
|RD2-team01= K Clijsters
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= S Foretz Gacon
|RD2-score02-1=0
|RD2-score02-2=1
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= L Tsurenko
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=3
|RD2-seed04=20
|RD2-team04= D Hantuchová
|RD2-score04-1=4
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3='''6

|RD2-seed05=26
|RD2-team05={{Nowrap| A Medina Garrigues}}
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= O Govortsova
|RD2-score06-1=1
|RD2-score06-2=0
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=WC
|RD2-team07= O Rogowska
|RD2-score07-1=2
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=5
|RD2-team08= N Li
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=11
|RD3-team01= K Clijsters
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=20
|RD3-team02= D Hantuchová
|RD3-score02-1=3
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=26
|RD3-team03=
|RD3-score03-1=0<sup>r
|RD3-score03-2=
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=5
|RD3-team04= N Li'''
|RD3-score04-1=3
|RD3-score04-2=
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=11
|RD4-team01=

3. del

4. del

Spodnji del

5. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
|RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=7
|RD1-team01= V Zvonarjova
|RD1-score01-1=7<sup>7
|RD1-score01-2=6<sup>5
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= A Dulgheru
|RD1-score02-1=6<sup>4
|RD1-score02-2=7<sup>7
|RD1-score02-3=3

|RD1-seed03=
|RD1-team03= E Rodina
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=1
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= L Hradecká
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= J Makarova
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=2
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= T Tanasugarn
|RD1-score06-1=0
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=0

|RD1-seed07=
|RD1-team07= J Larsson
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=25
|RD1-team08= K Kanepi
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=17
|RD1-team09= D Cibulková
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= M Rybáriková
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=1
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= R Marino
|RD1-score11-1=4
|RD1-score11-2=2
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= G Arn
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= I Brémond
|RD1-score13-1=0
|RD1-score13-2=4
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14={{Nowrap| B Záhlavová-Strýcová}}
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= T Paszek
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=2
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=12
|RD1-team16= S Williams
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=7
|RD2-team01= V Zvonarjova
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=7<sup>7
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= L Hradecká
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=6<sup>3
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= J Makarova
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=7
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=25
|RD2-team04= K Kanepi
|RD2-score04-1=2
|RD2-score04-2=5
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=17
|RD2-team05= D Cibulková
|RD2-score05-1=2
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=8
|RD2-seed06=
|RD2-team06= G Arn
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=3
|RD2-score06-3=10

|RD2-seed07=
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=0
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=12
|RD2-team08= S Williams
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2='''6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=7
|RD3-team01= V Zvonarjova
|RD3-score01-1=6<sup>7
|RD3-score01-2=1
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=
|RD3-team02=

6. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
|RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=14
|RD1-team01= S Lisicki
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=4
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=Q
|RD1-team02= S Vögele
|RD1-score02-1=2
|RD1-score02-2=6
|RD1-score02-3=4

|RD1-seed03=
|RD1-team03= S Pe'er
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=WC
|RD1-team04= I Holland
|RD1-score04-1=2
|RD1-score04-2=0
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= S Stephens
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06=
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=2
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= C Scheepers
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=0
|RD1-seed08=18
|RD1-team08= S Kuznecova
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=3
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=30
|RD1-team09= A Kerber
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=WC
|RD1-team10= B Bobusic
|RD1-score10-1=1
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= S Dubois
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=1
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=
|RD1-team12= E Vesnina
|RD1-score12-1=4
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=4

|RD1-seed13=
|RD1-team13= M Minella
|RD1-score13-1=1
|RD1-score13-2=1
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= J Hampton
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= G Dulko
|RD1-score15-1=0
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=4
|RD1-team16= M Šarapova
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=14
|RD2-team01= S Lisicki
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= S Pe'er
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03= S Stephens
|RD2-score03-1=6<sup>6
|RD2-score03-2=5
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=18
|RD2-team04=

7. del

8. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
|RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=15
|RD1-team01=

Viri 
 

Ženske posamično
2012